Azra fut un groupe de musique rock de l'ex-Yougoslavie.
 Azra est un autre nom du village de Yawmzir situé dans le nord du Maroc.
 Azra est le pseudonyme d'un scénariste qui travaille chez Ankama.